Le nom de Candolle est porté par plusieurs personnalités :
 Pyramus de Candolle (1566-1626), calviniste français, imprimeur genevois .
 Augustin Pyrame de Candolle (1778-1841), botaniste suisse. Abrégé en « DC. »
 Alphonse Pyrame de Candolle (1806-1893), botaniste suisse, fils du précédent. Abrégé en « A.DC. »
 Casimir Pyrame de Candolle (1836-1918), botaniste suisse, fils d'Alphonse. Abrégé en « C.DC. »
 Henri-François-Lucien de Candolle (1838-1927), botaniste et agronome suisse, fils d'Alphonse.
 Richard Émile Augustin de Candolle (1868-1920), botaniste suisse, fils de Casimir. Abrégé en « Aug.DC. »

Notes et références